Ракитовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Рубцовском районе Алтайского края России. Административный центр — село Ракиты.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1087 человек, в том числе 548 мужчин и 539 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Ракиты.

Примечания 

Муниципальные образования Рубцовского района
Сельские поселения Алтайского края